Akademija umetnosti je naziv več akademskih inštitucij, ki lahko pomenijo:

 najvišjo nacionalno ustanovo na področju umetnosti (v nekaterih državah imajo to vlogo združene akademije znanosti in umetnosti), lahko pa 
 višje- ali visokošolsko umetniško izobraževalno ustanovo oz. šolo, ki je specializirana ali pa tudi ne:
 Akademija umetnosti v Banja Luki
 Akademija umetnosti v Novem Sadu
 Akademija za umetnost v Mariboru
 Akademija za umetnost Univerze v Novi Gorici
 Akademija umetnosti (Académie des beaux-arts, Francija)

Glej tudi 
 akademija
 Akademija znanosti
 Akademija znanosti in umetnosti
 Ameriška akademija umetnosti in znanosti